Azijska prvenstva u košarci za žene se održavaju, uz iznimke, svake druge godine od 1965. godine.

Rezultati

Odličja po državama 
Po stanju nakon prvenstva 2005.

Azija
Košarka
Azijska natjecanja državnih reprezentacija
Azijska košarkaška natjecanja